

Geografia
 Looe – località della Cornovaglia
 Looe – fiume della Cornovaglia
 Looe Island – isola della Cornovaglia

Marina
 HMS Looe – nome di varie navi della marina britannica